Si trasferì da bambina in Minneapolis dove conobbe Curt Boettcher. Assieme a lui e la sorella Shari costituì il gruppo Goldebriars. Alla fine del progetto coi Golderbriars continuò a collaborare come cantante in progetti che vedevano impegnato Boettcher.

Ha pubblicato una raccolta dei suoi brani da solista nel 2002 dal titolo Sometimes Happy Times.

Collegamenti esterni